Csehország
 Novina, Desná településrésze a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Novina, Kryštofovo Údolí településrésze a Libereci járásban
 Novina, Sokolov településrésze a Sokolovi járásban
 Novina, Stvolínky településrésze a Česká Lípa-i járásban